Drugie Halowe Mistrzostwa Świata w Hokeju na Trawie były rozgrywane w dniach 14-18 lutego 2007 w Wiedniu. Tytułu broniły męska i żeńska reprezentacja Niemiec. 

Męska reprezentacja Polski obroniła srebrny medal zdobyty podczas mistrzostw świata w Lipsku w 2003. Polki nie startowały.

Turniej mężczyzn

Mecze Polaków 
 Kanada 9:0
 Włochy 8:0
 Hiszpania 6:2
 RPA 9:2
 Austria 4:4 – Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do półfinałów.
 Czechy 4:2 – półfinał
 Niemcy 1:4 – finał

Półfinały 
 Polska – Czechy 4:2
 Niemcy – Hiszpania 3:2

Mecz o 3. miejsce 
 Czechy – Hiszpania 1:3 (1:1)

Finał 
 Polska – Niemcy 1:4 (1:0)

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Półfinały 
 Niemcy – Hiszpania 3:4
 Holandia – Ukraina 8:0

Mecz o 3. miejsce 
 Ukraina – Niemcy 2:5 (1:0)

Finał 
 Holandia – Hiszpania 4:2 (2:0)

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Strona Polskiego Związku Hokeja na Trawie
 Strona Międzynarodowej Federacji Hokeja na Trawie
 Strona MŚ w Austrii w roku 2007

Mistrzostwa świata w hokeju na trawie
Zawody sportowe w Wiedniu
2007 w sporcie
2007 w Austrii